Il Cheeserolling (dall'inglese "Far rotolare il formaggio") è una competizione sportiva basata sulla corsa.

La peculiarità della gara è che i partecipanti, si devono fronteggiare in una corsa lungo pendii fortemente scoscesi, rincorrendo una forma di formaggio che rotola.

Origine del gioco
L'origine del gioco pare sia gallese, anche se è possibile che questa attività sia già stata praticata dai Romani, e ancor prima in alcuni riti pagani.

Descrizione 
Lo scopo della gara è correre lungo la discesa ed arrivare per primi al traguardo e poter vincere l'ambito premio, la forma di formaggio che nella discesa può raggiungere una velocità di 130km/h.

Questo sport si può far rientrare in una categoria di sport estremi, in quanto è abbastanza pericoloso. Solitamente infatti è obbligatorio per la partecipazione alla gara l'uso del casco poiché si può cadere e rotolare per decine di metri facendosi  davvero male, alcuni infortuni riportati dai partecipanti sono: Fratture della clavicola, lussazioni della spalla, distorsioni alla caviglia, fratture agli arti in generale.

Il gioco nel mondo
La competizione più famosa si svolge annualmente alla collina Cooper, nei pressi di Brockworth e Cheltenham, in Inghilterra.
Anche in Italia, ogni due anni, sull'Altopiano di Brentonico, nei pressi di Rovereto, in Trentino, si svolge una corsa analoga.

Note

Altri progetti 

Competizioni non sportive